Adolf Bingel ist der Name folgender Personen:

* Adolf Bingel (Mediziner, 1879) (1879–1953), deutscher Internist und Neuroradiologe
 Adolf Bingel (Mediziner, 1901) (1901–1982), deutscher Internist, Neurologe und Psychiater